A Spanish Omelet – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
A Spanish Omelet – cortometraggio del 1927 diretto da Ray Flynn